Publius Servilius Vatia Isauricus är ett namn som burits av två romare:

* Publius Servilius Vatia Isauricus (konsul 79 f.Kr.), romersk politiker
 Publius Servilius Vatia Isauricus (konsul 48 f.Kr.), romersk politiker